Крисп — имя и фамилия:

Имя 
 Крисп — апостол от семидесяти, ученик апостола Павла.
 Крисп (300—326) — римский император, старший сын Константина Великого.
 Квинт Марций Крисп (ум. после 43 до н. э.) — римский военачальник и политик, претор около 54 года до н. э.
 Гай Саллюстий Крисп (ок. 86 — ок. 35 до н. э.) — римский историк.
 Гай Саллюстий Крисп Пассиен (ум. 47) — консул-суффект 27 года и консул Римской империи 44 года.

Фамилия 
  (1843—1917) — австралийский политик, мэр Хобарта (1888—1889, 1906, 1912—1913), брат Джорджа Криспа.
 Крисп, Артур:
  (1881—1974) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады; лауреат 1-го приза премии Холлгартена Национальной академии дизайна (1916).
 Крисп, Артур (1930—2006) — британский психиатр.
  (1874—1942) — австралийский юрист, председатель Верховного суда штата Тасмания (1937—1940).
  (не позднее 1505—1575) — член Палаты общин (1553, 1558).
  (род. 1982) — британский пловец, паралимпийский чемпион по плаванию на 100 м на спине в классе S8, комплексному плаванию на 200 м в классе SM9 и в эстафете 4×100 м вольным стилем в 34-очковом классе (2000).
  (род. 1993) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд» (2018).
  (род. 1969) — австралийский виндсёрфер, чемпионка мира (1986, 1990).
 Крисп, Джордж — австралийский торговец древесиной, мэр Хобарта (1873—1875), брат Альфреда Криспа.
 Крисп, Дональд (1882—1974) — британский актёр, режиссёр и сценарист.
  (род. 1996) — американский баскетболист, игрок чемпионата Дании в составе клуба «Раннерс Кимбрия».
  (род. 1979) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Бостон Ред Сокс» (2007).
 Крисп, Квентин (Денис Чарльз Пратт) (1908—1999) — английский писатель и актёр.
  (1926—2022) — британский балетный критик.
  (род. 2001) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании по плавани на 800 м (2019, 2022) и 1500 м (2019) вольным стилем.
  (род. 1957) — австралийская поэтесса.
 Крисп, Майкл Дуглас (род. 1950) — австралийский ботаник, специалист по семейству Бобовые.
  (Крессвелл Уильям Крисп; 1908—2001) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1938).
  — новозеландская учительница и писательница, лауреат премии Бетти Гилдердейл (2017).
  (род. 1952) — генеральный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании (2000—2006).
  (ок. 1599—1666) — английский торговец и политик, член Палаты общин (1640—1641, 1661—1666).
  — британский психолог, лауреат Премии президента Британского психологического общества (2014).
  (1707—1783) — британский драматург.
 Крисп, Терри (род. 1943) — канадский хоккеист.
 Крисп, Томас:
  (ок. 1690—1758) — член Палаты общин Великобритании от Илчестера (1727—1737).
  (1876—1917) — британский шкипер траулера, кавалер Креста Виктории за противостояние с немецкой подводной лодкой (1917; посмертно).
  (1917—1984) — австралийский политолог, председатель совета Банка Содружества (1975—1984).
 Крисп, Фрэнк (1843—1919) — британский юрист, садовод и энтузиаст микроскопических исследований.
  (1884—1950) — британский теннисист, победитель Уимблдонского турнира в смешанных парах (1913).
 Крисп, Чарльз:
  (ок. 1680—1740) — член Палаты общин Великобритании от Нью-Вудстока (1721—1722).
  (1845—1896) — спикер Палаты представителей США (1894—1895).
  (1870—1937) — член Палаты представителей США (1896—1897, 1913—1932), сын Чарльза Фредерика Криспа.